Gyurkó Lajos (1912–1979) tábornok, aki az 1956-os forradalom idején és utána több alkalommal adott parancsot tüntetők elleni fegyveres támadásra
Gyurkó Lajos (1926–2008) matematika szakos egyetemi tanár